Il singolare del torneo di tennis Rennes Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniel Vacek che ha battuto in finale Hendrik Dreekmann 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Jonas Svensson (primo turno)
 Fabrice Santoro (secondo turno)
 Stéphane Simian (quarti di finale)
 Guillaume Raoux (secondo turno)

 Anders Järryd (secondo turno)
 Rodolphe Gilbert (primo turno)
 Alex Antonitsch (secondo turno)
 Jeremy Bates (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rennes Challenger 1994